

Codici 
 KGS – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Kos (Grecia)
 kgs – codice ISO 639-3 della lingua kumbainggar
 KGS – codice valutario ISO 4217 del Som kirghizo, valuta del Kirghizistan

Sigle 
 KGS Go Server, in precedenza Kiseido Go Server, piattaforma informatica dedicata al gioco del Go